Мальтійська фондова біржа () — фондова біржа Мальти. Спочатку була відома як Casino della Borsa. З моменту створення в 1992 році біржа стала ключовою для залучення капіталу для приватного сектору за рахунок випуску корпоративних облігацій та власного капіталу, в той час як практично весь державний борг уряду Мальти був випущений у формі державних облігацій Мальти та казначейські  векселі, які котируються та торгуються на вторинному ринку.

База інвесторів складається з понад 75 000 індивідуальних інвесторів, що є значною кількістю, враховуючи економічний розмір Мальти (ВВП 8,796 млн. євро у 2015 році) та чисельність населення (434 403 у 2016 році). Основна увага Мальтійської фондової біржі — продовжувати розвивати та підтримувати внутрішній ринок, залучаючи міжнародні компанії до переліку бірж та користуватися паспортами в межах ЄС. Він також інвестував значні кошти у використання технології та використовує торгову платформу Xetra.

Головою правління Мальтійської фондової біржі є Джозеф Портеллі, а головним виконавчим директором — Саймон Замміт.

Історія 

Біржа була створена з введенням в дію Акта Мальтійської фондової біржі в 1990 році і розпочала свої торгові операції 8 січня 1992 року.  Центральний банк Мальти спочатку був призначений наглядовим органом Біржі , і зараз він знаходиться під наглядом Мальтійського управління фінансових послуг (MFSA).

У 1999 році Біржа переїхала до колишньої будівлі гарнізонної каплиці на площі Кастилія, Валлетта. Ця знакова споруда була побудована в 1857 році за проектами T. M. Ellis і до 1950 р. використовувалася як місце культових споруд. Колишня церква тоді використовувалася для розважальних цілей, як поштове відділення і як морська школа, згодом була перейнята та капітально відремонтована Біржею. З того часу вона була відома як Біржова будівля або The Borsa.  Біржа розташована недалеко від кабінету прем'єр-міністра в місті Оберж-де-Кастій та Верхніх садів Барракки.

У 2013 році Біржа домоглася американського Комісії з цінних паперів та бірж статусу офшорних цінних паперів, доповнивши визнання доходів та митних платежів, отриманих від влади Великої Британії у 2005 році.

Послуги 

Мальтійська біржа пропонує наступні послуги:
Допуск до включення до основного списку або списку альтернативних компаній за умови затвердження Мальтійським регулятором. Перераховані інструменти мають повні паспортні права в межах ЄС. Компанії, що перераховуються, можуть торгувати своїми інструментами на власній національній біржі, в межах ЄС або на Мальті.
Торгівля на вторинному ринку: вторинний ринок переважно внутрішній, 14 мальтійських членів та 1 міжнародний член, що торгують на платформі Xetra. Ця платформа працює віддалено від Deutsche Börse у Франкфурті, і забезпечує можливість підключення до біржі будь-яким із 4500+ торговців, які також підключаються до платформи Xetra у всьому світі.
Послуги центрального депозитарію цінних паперів: Служби депозитарію - це в основному управління реєстру акціонерів та власників облігацій, як для державних, так і для приватних компаній, клірингової та розрахункової обробки, що стосуються торгової платформи, та послуги зберігання. Також пропонує послуги реєстратора стосовно IPO.
Перспективи, ринок капіталу, орієнтований на міжнародні перекази: Цей ринок, який є багатостороннім торговим об'єктом, регульованим біржею, дозволяє здійснювати операції на Мальті та за кордоном збирати капітал за допомогою випуску акцій або облігацій економічно ефективним та своєчасним під час легша нормативна база. Він головним чином націлений на суму менше 5 мільйонів євро.
 Інституційний ринок цінних паперів — перший мальтійський гуртовий ринок цінних паперів, дозволений відповідно до правил лістингу гуртових ринків, виданих Органом лістингу. Він приймає цінні папери, забезпечені активами, боргові цінні папери, страхові зобов'язання, конвертовані боргові цінні папери та похідні цінні папери. Структура комісійних платежів є дуже економічно вигідною, і пропонує підвищену гнучкість для задоволення потреб емітентів та інституційних інвесторів.

Мальтійська фондова біржа — це національне номерне агентство Мальти, яке випускає ISIN стосовно всіх цінних паперів, випущених на Мальті.

Членство 
Мальтійська фондова біржа є членом:
 Світової федерації бірж
 Федерації європейських бірж цінних паперів 
 Європейської асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів
 Міжнародної організації комісій з цінних паперів
 Асоціації національних номерних агентств

Література 

Книга

Див. також 
Список фондових бірж
Список європейських фондових бірж

Примітки

Посилання 

 Malta Stock Exchange Web site 

Європейські фондові біржі
Економіка Мальти
Біржі за країною